Coupe de Championnat (1895/1896)
 Coupe de Championnat (1896/1897)
 Coupe de Championnat (1897/1898)

Zobacz też 
 Eerste klasse